Камінний господар:

 Камінний господар — балет Віталія Губаренка.
 Камінний господар — драматична поема Лесі Українки.
 Камінний господар — фільм 1971 року виробництва Укртелефільм.